Take Two oder Take 2 steht für:

 Take Two (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Peter Rowe aus dem Jahr 1988
 Take Two (Marvin-Gaye-&-Kim-Weston-Album), Musikalbum von Marvin Gaye & Kim Weston aus dem Jahr 1966
 Take Two (Robson-&-Jerome-Album), Musikalbum von Robson & Jerome aus dem Jahr 1996
 Take 2 Interactive, US-amerikanisches Unternehmen für Computerspiele
 Apple TV Take 2, Version der Apple-TV-Software, siehe Apple TV #Apple TV 1
 Take Two (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2018